Annenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Moses Annenberg (1877–1942), amerikanischer Publizist und Mobster
 Walter Annenberg (1908–2002), amerikanischer Philanthrop

sowie der Name
 des Tiroler Adelsgeschlechts von Annenberg
 Johann Arbogast von Annenberg († 1645)
 von Schloss Annenberg in Südtirol

und ein früherer Name
 der Zelená hora (Cheb) in Tschechien.

Ein Wohnplatz in Monzelfeld.

Siehe auch: 
 Ahnebergen
 Annaberg